USS Halsey je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Halsey (DDG-97) 
 USS Halsey (DLG-23)

Halsey